Jan Versluys ist der Name folgender Personen:

* Jan Versluys (Mathematiker) (1845–1920), niederländischer Didaktiker und Mathematiker 
 Jan Versluys (Zoologe) (1873–1939), niederländischer Zoologe und Anatom
 Jan Versluys (Geologe) (1880–1935), niederländischer Geologe